Ка́рлос Албе́рто де Оливе́йра (; 23 мая 1972, Кампинас, Бразилия), более известный как Капо́не () — бразильский футболист, правый защитник. 2-кратный чемпион Турции, обладатель Кубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Галатасарая».

Карьера 

В 1999 году Капоне только что ставшего обладателем Кубка Бразилии в составе «Жувентуде» приобретает турецкий суперклуб «Галатасарай». Именно в составе турецкого клуба Капоне добился наивысших успехов в своей карьере. В первый же сезон в Турции Капоне выиграл все турниры в которых клуб принимал участие, а именно чемпионат Турции, Кубок Турции, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Сам Капоне принял участие во всех еврокубковых матчах «Галатасарая», включая финал Кубка УЕФА и матч за Суперкубок УЕФА, в котором был повержен мадридский «Реал». После этого Капоне отыграл ещё 2 сезона за «Галатасарай», за которые успел ещё раз стать чемпионом Турции, после чего он перешёл в «Коджаэлиспор», в котором отыграл всего 4 матча в чемпионате, после чего уехал обратно в Бразилию, где продолжает карьеру до сих пор практически каждый год меняя команды.

Достижения 
  «Можи-Мирин»
 Чемпион второго дивизиона штата Сан-Паулу: 1995

  «Сан-Паулу»
 Серебряный призёр чемпионата штата Сан-Паулу: 1996

  «Жувентуде»
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1998
 Обладатель Кубка Бразилии: 1999

  «Галатасарай»
 Чемпион Турции (2): 1999/00, 2001/02
 Серебряный призёр чемпионата Турции: 2000/01
 Обладатель Кубка Турции: 2000
 Обладатель Кубка УЕФА: 1999/00
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2000

  «Коринтианс»
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2003

Статистика выступлений в Турции

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на worldfootball.net 
 Профиль игрока в ФутПедии
 Профиль игрока на сайте турецкой футбольной федерации

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Можи-Мирин»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «Жувентуде»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Коджаэлиспор»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Португеза Сантиста»
Игроки ФК «Лондрина»
Игроки ФК «Сорризу»
Игроки ФК «Мацубара»